Балаздынь — река в Псковской области, приток Ловати.
 Балаздынь — озеро в Псковской области.
 Спасс-Балаздынь — деревня в Голубоозерской волости Невельского района Псковской области